C98 ou C.98 peut faire référence à :
 Caudron C.98, un avion de sport français ;
 NGC 4609, un amas ouvert dans la constellation de la Croix du Sud, noté C98 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres